В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Лаундс ():
 Лаундс — округ штата Алабама, США.
 Лаундс — округ штата Джорджия, США.
 Лаундс — округ штата Миссисипи, США.